Карьялан — пресноводное озеро на территории Кестеньгского сельского поселения Лоухского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1 км². Располагается на высоте 118,7 метров над уровнем моря.

Форма озера изогнутая, продолговатая: оно почти на три километра вытянуто с юго-запада на северо-восток. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из юго-западной оконечности озера вытекает безымянный водоток, впадающий в губу Ламбаш Топозера.

К западу от озера проходит лесная дорога.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000411102000000186.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Топозера
Озёра Лоухского района